Инстру́кция ( — наставление):

 Инструкция — документ, содержащий правила, указания или руководства, устанавливающие порядок и способ выполнения или осуществления чего-либо.
 Инструкция по эксплуатации — описание изделия и правил пользования им.
 Должностная инструкция — документ, регламентирующий производственные полномочия и обязанности работника.
 Инструкция по применению лекарственного препарата — официальный документ, содержащий информацию о лекарственном препарате, необходимую и достаточную для его эффективного и безопасного медицинского применения.
 Инструкция, оператор () — наименьшая автономная часть языка программирования.
 Инструкция (информатика) — одна отдельная операция процессора (код операции или сокращённо — опкод), определённая системой команд (система команд — язык машины или машинный язык).

Примечания